Кустура има више значења:

 Кустура
 Кустура (Браила), насеље у округу Браила у Румунији
 Кустура (Клуж), насеље у округу Клуж у Румунији